Mull kan syfta på:

Mull (humus) – en form av humus

Geografi

Antarktis 

 Mount Mull,

Storbritannien
Isle of Mull – ö i ögruppen Inre Hebriderna utanför Skottlands kust
Mull Hill – kulle på Isle of Man
Mull of Eswick, Shetlandsöarna, Skottland
Mull of Galloway – udde i Skottland
Mull of Kintyre – den sydvästligaste punkten på halvön Kintyre i Skottland
Mull of Logan – udde i Skottland
Mull of Oa – udde i Argyll and Bute, Skottland

Sydafrika 

 Meulrivier (vattendrag i Sydafrika, Västra Kapprovinsen, lat -33,45, long 21,96), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar